Hot Chip — британская группа, выпускающая популярную электронную музыку, созданная в 1995 году Алексисом Тейлором и Джо Годдардом. В состав группы также входят Оуэн Кларк, Эл Дойл и Феликс Мартин. Hot Chip выпустили пять альбомов — «Coming On Strong» (2004), «The Warning» (2006), «Made In The Dark» (2008), «One Life Stand» (2010) и In Our Heads (2012), и более десятка синглов, среди которых самыми известными являются «Over And Over» (2006), «Boy From School» (2006), «My Piano» (2007), «Shake A Fist» (2007) и «Ready For The Floor» (2008).

В начале 2011 началась активная работа над пятым LP In Our Heads. В феврале 2015 анонсировали шестой студийный альбом Why Make Sense? Заключительным изданием считается LP A Bath Full Of Ecstasy.

Состав 
 Алексис Тейлор (Alexis Taylor) — вокал, клавиши, гитара, перкуссия, пианино
 Джо Годдард (Joe Goddard) — вокал, синтезатор, перкуссия
 Оуэн Кларк (Owen Clarke) — гитара, синтезатор
 Эл Дойл (Al Doyle) — гитара, синтезатор, перкуссия
 Феликс Мартин (Felix Martin) — драм-машины (на концертных выступлениях)

Дискография

Альбомы 
 Coming on Strong (2004)
 The Warning (2006) — № 34 в чартах в Великобритании
 Made in the Dark (2008) — № 4 в чартах в Великобритании и № 8 среди лучших европейских альбомов
 One Life Stand (2010)
 In Our Heads (2012)
 Why Make Sense? (англ.) (2015)
 A Bath Full Of Ecstacy (2019)

Мини-альбомы и синглы 
 2001: Mexico
 2002: Sanfrandisco
 2003: Down with Prince
 2004: Hittin' Skittles/Back to the Future
 2004: Playboy
 2005: The Barbarian
 2006: Over and Over
 2006: Boy from School
 2006: Colours
 2006: Over and Over
 2007: Live Session (iTunes Exclusive)
 2007: My Piano
 2007: Shake a Fist
 2008: Ready for the Floor
 2012: Night and Day
 2015: Started Right

См. также 
 LCD Soundsystem
 Cut Copy
 Junior Boys
 Lo-Fi-Fnk
 Simian Mobile Disco
 Fujiya & Miyagi
 Metronomy

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Hot Chip
 
 Биография Hot Chip на danceenergy.lv
 Интервью с Hot Chip на Raketa 4000

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Поп-группы Великобритании
Септеты
Исполнители Parlophone Records
Ремиксеры
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Великобритании
Группы дэнс-панка
Музыкальные коллективы из Лондона
Исполнители Astralwerks